

Cinema 
La conversazione (The Conversation) – film di Francis Ford Coppola del 1974
The Conversation – film di Adam Ethan Crow del 2018

Musica 
Conversation – album di Conte Candoli del 1973
Conversation – album dei Twinz del 1995
The Conversation – album dei Cabaret Voltaire del 1994
The Conversation – album di Tim Finn del 2008
The Conversation – album dei Texas del 2013

Pagine correlate 
Conversations